Woman — пятый студийный альбом американской соул-певицы Джилл Скотт, вышедший в 2015 году на лейблах Blues Babe Records и Atlantic Records. Диск достиг № 1 в американском хит-параде Billboard 200.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков: Metacritic (75/100), ABC News, AL review, Allmusic, The Guardian, Idolator, Inyourspeakers, Pitchfork Media.
15 августа 2015 года альбом возглавил американский альбомный хит-парад Billboard 200 с дебютным тиражом 62 000 копий в США. Это 2-й чарттоппер певицы после The Light of the Sun, вышедший в 2011 году с тиражом 133,000 копий в первую неделю.

Список композиций 
Источник:

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 www.missjillscott.com

Альбомы США
Альбомы Atlantic Records
Соул-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200